Tân Phú (An Giang), een xã in het district Châu Thành, An Giang
 Tân Phú (Bình Phước), een phường van Đồng Xoài, Bình Phước
 Tân Phú (Cần Thơ), een phường in Cần Thơ
 Tân Phú (Ho Chi Minhstad), een district in Ho Chi Minhstad
 Tân Phú (Hanoi), een district in Hanoi
 Tân Phú (district in Đồng Nai)
 Tân Phú (thị trấn in Đồng Nai)
 Tân Phú (Long An)